Borăscu este un nume de familie foarte vechi din onomastica românescă, care se poate referi la unele din toponimele de mai jos,

Localitate 

 Borăscu, Gorj, localitate din județul Gorj, situată în partea sudică a grupării montane Retezat-Godeanu

Munții Godeanu, elemente geografice 

 Platforma de eroziune alpină Borăscu, una din rarele platforme de eroziune alpină din România, care se găsește în Munții Godeanu
 Vârful Borăscu Mare, Munții Godeanu, vârf de 2.158 m, cel mai înalt punct al platformei alpine omonime

Nume de familie 

 Borăscu (nume), vechi nume de familie din onomastica românească

Vezi și 

 Râul Borăscu, Jilț
 Râul Borăscu, Lăpușnicul Mic

Nume proprii
Toponime românești